Сан Норберто има више значења:

 Сан Норберто (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Норберто, Ранчо Лопез (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику